Fernando Cavenaghi – ex calciatore argentino
 Emilio Cavenaghi – pittore italiano
 Luigi Cavenaghi – pittore, restauratore e docente italiano